Die Mamut English Open 2006 fanden vom 13. bis 19. August 2006 in Sheffield im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 57.500 US-Dollar dotiert.

Das Endspiel gewann der an Position zwei gesetzte Thierry Lincou gegen seinen an Position sieben gesetzten Landsmann Grégory Gaultier mit 11:6, 2:11, 8:11, 11:5 und 11:6.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2006